Grumo peut désigner:

 Grumo Appula, commune de la ville métropolitaine de Bari dans les Pouilles en Italie ;
 Grumo Nevano, commune italienne de la ville métropolitaine de Naples dans la région Campanie en Italie ;